Keşap (district), een Turks district in de provincie Giresun
 Keşap (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Keşap